

Famiglie nobiliari
Esponenti diversi della nobile famiglia Ciocchi del Monte di Monte San Savino, fra i quali:

 Antonio Maria Ciocchi del Monte, cardinale.
 Giovanni Maria Ciocchi del Monte, diventato Papa col nome di Giulio III
 Pietro del Monte, gran maestro dell'Ordine di Malta.

Esponenti diversi di differenti rami della nobile famiglia Bourbon del Monte Santa Maria, fra i quali:
 Francesco Maria del Monte, cardinale.
 Guidobaldo Del Monte, scienziato.
 Pietro del Monte, condottiero.
 Pietro del Monte, umanista e vescovo.

Altre biografie 
 Aldo Del Monte, vescovo.
 Crescenzo Del Monte, poeta.
 Michele Del Monte, medico.
 Peter Del Monte, regista.
 Rinaldo Del Monte, cantante.

Geografia

Comuni italiani 
 Castel del Monte, in provincia dell'Aquila.
 Fino del Monte, in provincia di Bergamo
 Grumello del Monte, in provincia di Bergamo
 Ruvo del Monte, in provincia di Potenza

Comuni spagnoli 
 Boadilla del Monte
 Cabreros del Monte
 Casarrubios del Monte
 Cogeces del Monte
 Madrigalejo del Monte
 Torrecilla del Monte
 Zarzuela del Monte
 Villaverde del Monte

Edifici 
 Castel del Monte, maniero di Andria.
 Palazzo Del Monte, complesso monumentale di Monte San Savino.
 Santuario della Madonna del Monte, santuario di Genova.
 Santuario della Madonna del Monte, santuario di Marciana.
 Santuario della Madonna del Monte, santuario di Mulazzo.

Aziende 
 Del Monte Foods, azienda agroalimentare statunitense